Мусийки — название населённых пунктов на Украине:

 Мусийки — село в Иванковском районе Киевской области.
 Мусийки — село в Богодуховском районе Харьковской области.